Исакого́рка (по некоторым данным, от карельского Исо-коркеа-га — река с высоким берегом, по другим — от названия «Исакиева гора», которая упоминается в грамоте Ивана Грозного) — топоним, название нескольких объектов в Архангельской области:
 
 Исакогорка — микрорайон в городе Архангельск, входит в состав Исакогорского округа.
 Исакогорка — бывшая протока реки Северная Двина, а ныне — непроточный кут (русло).
 Исакогорка — деревня в составе Лисестровского сельского поселения.
 Исакогорка — железнодорожная станция Северной железной дороги.

См. также 
 Исакогорский округ — один из округов муниципального образования «Город Архангельск».

Примечания